Greenup kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Greenup (Illinois)
Greenup (Kentucky)